Marineland kan syfta på:

Marineland (Antibes) – ett oceanarium i Antibes, Frankrike
Marineland of Florida – ett oceanarium i Florida, USA
Marineland, Florida – den plats där oceanariet ligger
Marineland, Napier – ett oceanarium i Napier, Nya Zeeland
MarineLand – oceanarium/nöjespark i Niagara Falls, Ontario, Kanada
Marineland of the Pacific – ett före detta oceanarium på Palos Verdes-halvön utanför Los Angeles, USA

Se även
Akvarium
Delfinarium
Marine World
Ocean World
Oceanografiska museet
Sea World
Water World

Oceanografi